

События

Римская империя 
 Консулы Луций Анний Максим и Луций Септимий Апер.
 Около 207 — около 220 — Лидер монтанистов Тертуллиан (Квинт Септим Флоренс Тертуллиан) (ок. 160 — 220).

Восток 
Умер Вологез V. Новым царём Парфии становится его сын Вологез VI.

Азия 
 Цао Цао побеждает ухуаньские племена в битве у горы Белого Волка, ускоряя завоевание территорий ухуаней Китаем.

Родились 
 Марк Эмилий Эмилиан (207—253) — римский император
 Лю Шань (207—271) — последний император царства Шу

См. также

Примечания